Alberto-Francis Bertoni ( ? -1955), acteur et réalisateur italien ;
 Arnoldo de Winkelried Bertoni (1879-?), ornithologue paraguayen ;
 Daniel Bertoni (né en 1955), footballeur argentin ;
 Ferdinando Bertoni (1725-1813), compositeur italien ;
 Flaminio Bertoni (1903-1964), designer automobile italien ;
 Gaspard Bertoni (1777-1853), prêtre italien, saint ;
 Giulio Bertoni, (1878-1942), philologue, romaniste et critique littéraire italien ;
 Luigi Bertoni (1872-1947), typographe et anarchiste italien ;
 Moisés Santiago Bertoni (1857-1929), botaniste suisse d'origine italienne ;
 Remo Bertoni (1909-1973), coureur cycliste italien ;
 Sergio Bertoni (1915-1995), footballeur italien ;
 Xavier Bertoni (1988-), skieur acrobatique français.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien